Цедергельм — фамилия. Известные носители:
 Цедергельм, Иоганн — энтомолог.
 Цедергельм, Йосиас (1673—1729) — шведский политический деятель и дипломат.